Пріхна Дмитро Віталійович (* 1995) — український футболіст, гравець сімферопольської «Таврії».
 Пріхна Тетяна Олексіївна (* 1957) — українська науковиця, докторка технічних наук.